Az ér a következő dolgokat jelentheti:

 ér, a testfolyadékok áramlását biztosító szerv (pl. vérér, nyirokér)
 ér, a vízfolyások egy típusa
 ér, kőzet- vagy érc benyomulása az alapközetbe, lásd telér
 Ér, romániai folyó